Millerelix plicata är en snäckart som först beskrevs av Thomas Say 1821.  Millerelix plicata ingår i släktet Millerelix, och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
plicata